Жёлтая Ака́ция:

 Жёлтая акация — обиходное название растения (кустарник или невысокое дерево) рода карагана.
 Жёлтая Акация — посёлок в Стародубском районе Брянской области.